Helminthoglypta traskii är en snäckart som först beskrevs av Wesley Newcomb 1861.  Helminthoglypta traskii ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
traskii